Gare de l'Est peut désigner :

Allemagne 
 Gare de l'Est ou Berlin Ostbahnhof, gare de Berlin en Allemagne
 Ancienne gare de l'Est ou Alter Ostbahnhof Berlin, ancienne gare de Berlin
 Ostbahnhof (métro léger de Francfort)

Danemark 
 Gare de l'Est (), ancien nom de l'actuelle gare d'Østerport à Copenhague au Danemark
 Gare de l'Est (), ancien nom de l'actuelle gare d'Østbanetorvet à Aarhus au Danemark

France 
 La gare de l'Est, gare ferroviaire située à Paris, en France
 L'ancienne gare de l'Est à Lyon.
 Gare de l'Est, station du métro de Paris (lignes 4, 5 et 7)
 La « gare de l'Est » était le surnom d'une station de tramway dans le quartier de Noailles à Marseille. Le bâtiment encore existant abritait les départs des lignes desservant la banlieue est de la ville, voir Tramway de Marseille.

Hongrie 
 Gare de l'Est ou Keleti Pályaudvar, gare de Budapest en Hongrie

République démocratique du Congo 
 Gare de l'Est, gare de Gombe (commune de Kinshasa en République démocratique du Congo

Pologne 
 Gare de Varsovie-Est

Suisse 
 Gare d'Interlaken-Est

Voir aussi 

 
 
 
 

Est